język kastylijski
 Castellano (moneta)